Туніс на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли шістдесят три спортсмени в шістнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Туніс на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020